Bitva u Vídně může být:

 Obléhání Vídně (1485)
 První obléhání Vídně (1529)
 Druhé obléhání Vídně (1683)
 Bitva u Vídně (1683)
 Vídeňská operace (1945)